Bogdana :

 Bogdana, commune du județ de Teleorman en Roumanie.
 Bogdana, commune du județ de Vaslui en Roumanie.

Voir aussi 
Bogdana est un prénom, porté notamment par :
 Bogdana Matsotska, skieuse ukrainienne